Alport kan avse:

 Alports syndrom –  en ärftlig njursjukdom uppkallad efter Arthur Cecil Alport

Efternamn 
 Arthur Cecil Alport (18801959), sydafrikanska läkare
 Cuthbert Alport, Baron Alport (19121998), brittisk politiker 
 Valerie Alport, född Mankiewicz (1874, Poznań  1960, Marseille), tysk konstsamlare och beskyddare av polska judiska härkomst

Se även 
 Allport